Пи́ттмен, Пи́ттман () — топоним и фамилия английского происхождения.

Топоним 
 Питтман — статистически обособленная местность в округе Лейк (штат Флорида, США).

Фамилия 
 Питтмен, Декстер (род. 1988) — американский баскетболист.
 Питтмен, Джейми (род. 1981) — австралийский боксёр.
 Питтмен, Джон Альберт (1928—1995) — солдат армии США, участник Корейской войны.
 Питтман, Майкл (род. 1975) — игрок в американский футбол.
 Питтман, Майкл (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Питтмен, Стив (род. 1967) — американский футболист.
 Питтмен, Яна (род. 1982) — австралийская легкоатлетка.

См. также

Примечания